Los Frailes ist der Name:

 einer venezolanischen Inselgruppe, siehe Los Frailes (Inselgruppe)
 einer spanischen Blei- und Zinkmine bei Sevilla, siehe Los Frailes (Bergwerk)

siehe auch: Hondón de los Frailes, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Alicante